Tomilho-vulgar é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Thymus carnosus
 Thymus mastichina